Simeone es un apellido que puede hacer referencia a:

 Carmelo Simeone (1934-2014), exfutbolista argentino, defensa. Apodado Cholo.
 Diego Pablo Simeone (1970-), exfutbolista y entrenador argentino, centrocampista. Apodado también como El Cholo.
 Giovanni Simeone (1995-), futbolista argentino, delantero. Hijo del anterior.